Der Begriff Auslaufstrecke wird in folgenden Zusammenhängen verwendet:

 Achterbahnen: Siehe Stahlachterbahn Vonkaputous
 Hydraulik: Bei der Ermittlung des so genannten Hydraulischen Durchmessers
 Schienenverkehr: Endbereiche von Fernschnellzugverbindungen
 Straßenbau: Blindstraßenstücke an abschüssigen Strecken als Notbremsstrecken, beispielsweise mit Schotter oder Sand gefüllt, siehe Notfallspur (Gefälle)
 Segeln: Manöver Aufschießer